Гран-прі Монако 2016 (офіційно Formula 1 Grand Prix de Monaco 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 29 травня 2016 року на Міській трасі Монте-Карло в Монако, в округах Ла-Кондамін та Монте-Карло.

Класифікація

Примітки 
  — Кімі Ряйкконен отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.
  — Феліпе Насру та Максу Ферстаппену не вдалося встановити час у межах 107 % від кращого результату Q1. Вони вимушені були звернутись до стюардів, щоб отримати дозвіл на старт у перегонах. Обидва вирішили почати гонку з піт-лейну. Ферстаппен стартував перший так, як він встановив час у кваліфікації, на відміну від Насра.

Перегони

Примітки 
  — Вальттері Боттас фінішував 11, але отримав десять секунд штрафу після гонки, за зіткнення з Естебаном Гутьєрресом.
  — Паскаль Верляйн отримав десять секунд штрафу за ігнорування синіх прапорів та, ще десять штрафних секунд за занадто швидке водіння під час віртуальної машини безпеки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт

Гран-прі Монако
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Травень 2016